Телезио, Антонио (Antonio Telesio; 1482—1534) — итальянский учёный и филолог, профессор.
 Телезио, Бернардино (1509—1588) — итальянский учёный и философ.

Примечания